

Patronyme 

 Alexandre-Adolphe Delacour (1797-1878), homme politique français ;
 Alfred Delacour (1817-1883), dramaturge et librettiste français ;
 Albert Delacour (1825-1890), homme politique français ;
 Albert Delacour (1877-1916), écrivain français ;
 Clovis Delacour (1859-1929), sculpteur et médailleur français ;
 Jean Théodore Delacour (1890-1985), ornithologue franco-américain ;
 Yves Delacour (1930-2014), rameur français ;
 Philippe Delacour (~1970-), organiste français.

Toponyme 

 Delacour, hameau canadien du comté de Rocky View.